Backstop steht für:
 Backstop (Brexit-Abkommen), Vertragsklausel im Entwurfstext des Brexit-Austrittsabkommen 
 eine Begrenzung im Baseball-Spielfeld, siehe Baseballfeld#Backstop
Backstop-Technik, eine Technologie, mit deren Hilfe erschöpfliche Ressourcen durch unerschöpfliche ersetzt werden können